Gladzor (, in der Bedeutung „Tal des Wolfes“) steht für:

 Gladzor-Universität, mittelalterliche Universität in Armenien, vermutlich im Kloster Tanahat
 Gladzor-Museum, Museum der Gladzor-Universität im Dorf Wernaschen
 Gladzor (Wajoz Dsor), Dorf in der armenischen Provinz Wajoz Dsor nahe Wernaschen
 Jerewan Gladzor Universität, Universität in Jerewan